Хайнрих Месснер (; , Обернберг-на-Бреннере) — австрийский горнолыжник, выступавший в 1960-х годах. Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира. Победитель первого в истории этапа Кубка мира.

Карьера 
В 1964 году Хайнрих Месснер дебютировал на Олимпийских играх, где выступал только в скоростном спуске и замкнул там десятое место, проиграв победившему соотечественнику Циммерману 2,58с . Через два года на мировом первенстве в чилийском Портильо остановился в шаге от медали в скоростном спуске, показав четвёртое время.

В 1967 году был организован Кубок мира. Первый старт турнира прошёл 5 января 1967 года в немецком Берхтесгадене, где сильнейшие спортсмены мира соревновались в слаломе. Победителем премьерного этапа стал именно Месснер. При этом для австрийца эта победа оказалась единственной в карьере несмотря на то, что в последующие годы он 15 раз попадал на кубковый подиум. Первый кубковый сезон Месснер завершил на втором месте в общем зачёте, проиграв только Жан-Клоду Килли, который выиграл двенадцать стартов из семнадцати.

На Олимпиаде в Гренобле Месснер стал бронзовым призёром в гигантском слаломе, уступив 2,55 с Жан-Клоду Килли. В скоростном спуске австриец стал четвёртым, в слаломе показал 14-й результат. По результатам трёх видов программы Месснер показал третью сумму в зачёте комбинации и получил бронзовую медаль чемпионата мира (в 1968 году комбинация не входила в олимпийскую программу, поэтому её результаты считались только как результаты чемпионата мира).

В 1972 году на Играх в Саппоро 32-летний австриец стартовал только в скоростном спуске и смог завоевать бронзовую медаль, уступив 0,97 с швейцарскому горнолыжнику Бернарду Русси. После олимпийского сезона завершил спортивную карьеру.

После окончания карьеры возглавил женскую сборную Австрии, которую возглавлял два года. В это время ученица Месснера Аннемари Мозер-Прёль дважды побеждала в общем зачёте Кубка мира. В дальнейшем возглавлял собственную лыжную школу в Штайнахе-на-Бреннере.

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Австрии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1972 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года